Александра Леонидовна Дурсенева (род. 26 февраля 1964, Харьков, УССР, СССР) — украинская и российская  (меццо-сопрано), солистка Большого театра, заслуженная артистка РФ.

Биография 
Родилась в Харькове. Её мать — Любовь Попова — оперная певица долгие годы работала в Харьковском государственном академическом театре оперы и балета имени Н. В.Лысенко. Дочь пошла по стопам мамы, но вначале
окончила Харьковский государственный педагогический институт, а затем — вокальное отделение Харьковского института искусств (класс Т. Веске). С 1991-94-й — солистка Харьковского государственного академического театра оперы и балета имени Н. В.Лысенко.
С 1994 года работает в Большом театре.

Репертуар 

 Гувернантка, Графиня («Пиковая дама» П. Чайковского)
 Амелфа («Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова)
 Ваня («Жизнь за царя» М. Глинки)
 Мамка Ксении, Хозяйка корчмы («Борис Годунов» М. Мусоргского) 
 Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина)
 Марта («Иоланта» П. Чайковского)
 Марфа («Хованщина» М. Мусоргского)
 Ратмир («Руслан и Людмила» М. Глинки)
 Няня («Евгений Онегин» П. Чайковского)
 Принцесса Клариче («Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева)
 Басманов («Опричник» П. Чайковского)
 Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова)
 Баба Турчанка («Похождения повесы» И. Стравинского)
 Принцесса Буйонская («Адриенна Лекуврер» Ф. Чилеа)
 Настоятельница монастыря («Огненный ангел» С. Прокофьева)
 Сонетка («Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича)
 Ульрика («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Весна («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова)
 Фенена («Набукко» Дж. Верди)
 Джованна («Риголетто» Дж. Верди)
 Сопрано («Сказка о Попе и его работнике Балде» А. Праведникова – спектакль «Байки о Лисе, Утенке и Балде».
 Меццо-сопрано, Вахтерша, Ветер (балет «Нуреев» И. Демуцкого)
 Жена Фомы Назарыча («Садко» Н. Римского-Корсакова)

Концертный репертуар включает в себя произведения М. Глинки, П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, С. Рахманинова, Дж. Верди, Ж. Бизе, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Р. Вагнера, К. Вайля и др.

Дискография 
 1997 – «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова, партия Алконоста, дирижер В. Федосеев, Koch Schwann 
 1998 – «Демон» А. Рубинштейна, партия Няни, дирижер В. Федосеев, Koch Schwann 
 2004 – «Опричник» П. Чайковского, партия Басманова, дирижер Г. Рождественский, Dynamic 
 2003 – «Руслан и Людмила» М. Глинки, партия Ратмира, дирижер А. Ведерников, PentaTone 
 2006 – «Обручение в монастыре» С. Прокофьева, партия Дуэньи, дирижер В. Юровский 
 2007– «Алеко» С. Рахманинова, партия Старой цыганки, дирижер В. Федосеев, Relief 
 2014 – «Александра Дурсенева. Русские романсы», «Мелодия» 
 2017 – «Романсы XX века», партия фортепиано – Владимир Слободян, «Мелодия»

Награды 

 II премия Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки
 III премия Международного конкурса имени Станислава Монюшко (Варшава)
 Заслуженная артистка Российской Федерации
 Приз за лучшее исполнение произведений М. Глинки
 I премия Международного конкурса камерного пения «Янтарный соловей» (Калининград)

Ссылки 

 Страница Александры Дурсеневой на сайте Большого театра
 Курт Вайль: точка в проекте ещё не поставлена
 Страница Александры Дурсеневой на сайте филармонии Санкт-Петербурга

Меццо-сопрано Украинской ССР
Меццо-сопрано России
Персоналии:Харьковский оперный театр
Оперная труппа Большого театра